Möhlin – miejscowość i gmina w Szwajcarii
 Möhlin – rzeka w Niemczech